Влади́мир Ерофе́ев: Ерофеев, Владимир Алексеевич (1898—1940) — советский режиссёр-документалист, критик.
 Ерофеев, Владимир Алексеевич (род. 1933) — советский и российский поэт, журналист.
 
 Ерофеев, Владимир Яковлевич (1909—1986) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.